Харитоново — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Харитоново — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Харитоново — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Россия

Алтайский край 
 Харитоново — село в Завьяловском районе.

Архангельская область 
 Харитоново — посёлок в Сольвычегодском городском поселении Котласского района.
 Харитоново — деревня в Шипицынском городском поселении Котласского района.
 Харитоново — деревня в Холмогорском районе.

Бурятия 
 Харитоново — село в Тарбагатайском районе.

Владимирская область 
 Харитоново — деревня в Собинском районе.

Вологодская область 
 Харитоново — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района. 
 Харитоново — деревня в Старосельском сельском поселении Вологодского района.

Ивановская область 
 Харитоново — деревня в Тейковском районе.
 Харитоново — деревня в Шуйском районе.

Кировская область 
 Харитоново — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Харитоново — деревня в Красносельском районе.

Ленинградская область 
 Харитоново — посёлок в Выборгском районе.

Московская область 
 Харитоново — деревня в городском округе Подольск.
 Харитоново — деревня в городском округе Шаховская.

Новгородская область 
 Харитоново — деревня в Маловишерском районе.

Псковская область 
 Харитоново — деревня в Дедовичском районе.
 Харитоново — деревня в Куньинском районе.
 Харитоново — деревня в Новоржевском районе.
 Харитоново — деревня в Опочецком районе.

Тверская область 
 Харитоново — деревня в Калининском районе.
 Харитоново — деревня в Конаковском районе.
 Харитоново — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Харитоново — деревня в Ярославском районе.
 Харитоново — деревня в Рыбинском районе.
 Харитоново — деревня в Угличском районе.